Hajk kan syfta på

 Hajk (scouterna) – kortare övernattning (1-2 nätter) med färd, t.ex. vandringshajk, paddlingshajk eller cykelhajk
 Hajk (TV-program) – ett svenskt barnprogram från Karlstad som sändes i SVT mellan 1971 och 2003